Fredrik af Klercker kan syfta på:

* Fredrik af Klercker (1792–1867), svensk militär
 Fredrik af Klercker (1869–1942), svensk diplomat
 Fredrik af Klercker (1908–1969), svensk industriman